Lora kan syfta på:

Lora, ett släkte av snäckor
LoRa, en radiostandard